Alžběta Žofie Braniborská (5. dubna 1674, Cölln – 22. listopadu 1748, Römhild) byla sňatkem s Fridrichem Kazimírem Kettlerem kuronskou vévodkyní, sňatkem s Kristiánem Arnoštem braniborsko-bayreuthskou markraběnkou a sňatkem s Arnoštem Ludvíkem I. sasko-meiningenskou vévodkyní. Během nezletilosti svého syna Fridricha Viléma Kuronského vládla v letech 1698 až 1701 jako kuronská regentka.

Život 
Alžběta Žofie se narodila jako dcera kurfiřta Fridricha Viléma I. Braniborského a jeho manželky Žofie Doroty Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburské.

První manželství 
29. dubna 1691 se provdala za svého bratrance, vévodu Fridricha Kazimíra Kettlera. Manželství bylo uzavřeno jako spojenectví mezi dvěma rodinami; v roce 1703 se její bratr Albrecht Fridrich oženil s vévodovou nejstarší dcerou z prvního manželství, Marií Doroteou.

Když vévoda v roce 1698 zemřel, stala se Alžběta Žofie spolu se švagrem Ferdinandem regentkou. V roce 1701 Alžběta Žofie opustila Kuronsko, syna i nevlastní dceru a odjela na bratrův dvůr v Berlíně. V roce 1703 byla formálně zbavena regentství za svého syna. Později dostala od Anny Ruské rentu.

Druhé manželství 
30. března 1703 se v Postupimi provdala za markraběte Kristiána Arnošta Braniborsko-Bayreuthského. Prý manžela zcela ovládla a namířila jeho politiku pro-pruským směrem. Dal jí palác Markgräfliches Schloss Erlangen, který byl pojmenován po ní. Byla popisována jako hrdá žena a milovnice okázalosti a obřadnosti. Její expanze neměly dobrý vliv na finance státu.

Třetí manželství 
20. května 1712 markrabě zemřel a Alžběta Žofie se 3. července 1714 v paláci Ehrenburg provdala za vévodu Arnošta Ludvíka I. Sasko-Meiningenského.

Potomci 
Alžběta Žofie měla děti se svým prvním manželem, kuronským vévodou Fridrichem Kazimírem, dvě děti:

 1. Fridrich Vilém Kuronský (19. 7. 1692 Jelgava – 21. 1. 1711 Petrohrad), vévoda kuronský a zemgalský od roku 1698 až do své smrti
 ⚭ 1710 Anna Ivanovna Romanovová (7. 2. 1693 Moskva – 28. 10. 1740 Petrohrad), ruská carevna od roku 1730 až do své smrti
 2. Leopold Karel Kuronský (14. 12. 1693 – 21. 7. 1697)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Hohenzollernové
Německé vévodkyně
Braniborsko-bayreuthské markraběnky
Kuronsko-zemgalské vévodkyně
Narození 5. dubna
Narození v roce 1674
Úmrtí 22. listopadu
Úmrtí v roce 1748
Ženy